Марија Тереза Бардет (2. јун 1898 – 8. јун 2012) била је суперстогодишњакиња из Француске, која је у тренутку своје смрти била најстарија жива особа у Европи.

Биографија

Марија Тереза Бардет рођена је 2. јуна 1898. од неудате мајке (по имену Марија-Луиз Џегат). Удала се за човека са презименом Бардет и имала двоје деце: Леона и Жану. Обоје су још били живи у време 114. рођендана њихове мајке; имали су по 90 и 88 година.
На 114. рођендан слух и говор су јој били лоши, али је јела са осталим становницима у свом дому за пензионере у Понтатеу у Атлантичкој Лоари. 

Марија Тереза Бардет умрла је 8. јуна 2012. године у доби од 114 година и 6 дана. Била је седма најстарија особа на свету када је умрла. Након њене смрти, Паула Бронзини, која је тада имала 111 година, постала је најстарија жива особа у Француској, а Марија Редаели, тада стара 113 година, најстарија особа у Европи.

Референце

Рођени 1898.
Умрли 2012.
Суперстогодишњаци